

Géographie
 Rocca : une région du sud-ouest de la Corse dont la capitale est Sartène.
 Rocca Canavese: une commune italienne de la ville métropolitaine de Turin

Patronyme 
Rocca, de Rocca ou La Rocca est un nom de famille notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Rocca (1975 -), rappeur  français d'origine colombienne ;
 Alain Rocca, producteur français ;
 Albert de Rocca (1788 - 1818), militaire français ;
 Costantino Rocca (1956 -), golfeur italien ;
 Daniela Rocca (1937 - 1995), actrice italienne ;
 Eugenio La Rocca (1946 - ), archéologue italien
 Giacomo Rocca (1532 - 1605), peintre italien ;
 Giorgio Rocca (1975 -), skieur alpin italien ;
 Giovanni Rocca, aussi appelé Giovanni della Rocca (1788  - 1858), graveur et peintre néoclassique italien du 
 Giustina Rocca (-1502), juge et avocate italienne ;
 Maria Laura Rocca (1917-1999), actrice italienne ;
 Michele Rocca (vers 1671 - après 1751), peintre italien ;
 Michelle Rocca (1961 -), Miss Irlande 1980 ;
 Nick La Rocca (1889 - 1961), musicien américain de jazz ;
 Petru Rocca (1887 - 1966), autonomiste corse ;
 Robert Rocca (1912 - 1994), chansonnier français ; 
 Simon Rocca, pseudonyme du dessinateur et scénariste français de bandes dessinées Georges Ramaïoli ;
 Simone Rocca (1967-), joueur de squash italien ;
 Stefania Rocca (1971 -), actrice italienne.

Cinéma 
 Un nommé La Rocca, film franco-italien de Jean Becker.

Musique 
 Rocca, rappeur français du groupe La Cliqua.
 La Rocca, quartet irlandais.

Télévision 
 Rocca, série télévisée policière française diffusée entre 1993 et 1995.

Architecture
 Rocca en italien signifiant forteresse, les Rocche désignent, notamment dans la région des Marches italiennes, des constructions défensives d’inspiration vitruvienne et zoomorphique ou anthropomorphique, souvent théorisées dans des traités d’architecture. (voir notamment Francesco di Giorgio Martini)

Voir aussi 
 Della Rocca

Homonymie de patronyme